O Campeonato de Futebol da Liga Sorocaba de Futebol (LISOFU) de 1953 foi a décima sétima edição do Campeonato Citadino de Sorocaba, também chamado de III Torneio Extra Interno.

Disputado entre 20 de Setembro de 1953 e 21 de Março de 1954, teve o surpreendente Esporte Clube Avaí, desbancando os grandes sorocabanos, como campeão e o não menos também surpreendente Funcionários Municipais como vice campeão.

O título foi decidido num quadrangular final com os dois primeiros de cada grupo.

Antes do Campeonato Citadino houve um Torneio Início, promovido pela LISOFU, onde o Santos Futebol Clube saiu vencedor.

Participantes

Torneio Inicio

Primeira Fase

Grupo 1

Jogo desempate

Grupo 2

Jogo desempate

Quadrangular final

Tabela 
07/02 - Func. Municipais 5x0 Metalúrgica

14/02 - São Bento 0x2 Avaí

21/02 - Metalúrgica 2x1 São Bento

07/03 - Avaí 3x3 Metalúrgica

14/03 - São Bento 1x0 Func. Municipais

21/03 - Avaí 2x2 Func. Municipais

Classificação

Premiação

Referências 

Esporte de Sorocaba
Futebol de 1953 em São Paulo